Хорхе Саламеа Борда (1905—1969) — колумбийский писатель, поэт, переводчик, драматург, литературный критик, государственный и общественный деятель. Министр Министерства национального образования Колумбии (7 августа 1942 — 5 сентября 1942). Дипломат.

Лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» (1967).

Биография 
Окончил гимназию и военное училище. В 1926—1927 годах путешествовал по Центральной Америке, затем отправился в Испанию, Францию ​​и Англию. По возвращении в Колумбию в 1930-е годы занимал ряд ответственных государственных постов, был депутатом парламента, в 1932‒1935 и в 1945 годах — на дипломатической работе.

Служил послом Колумбии в Мексике (1943—1945) и Италии (1946—1947).

В 1952 году был брошен в тюрьму и чтобы избежать дальнейших репрессий режима президента Лауреано Гомеса Кастро бежал из Колумбии.

В 1950‒1960-е гг. — член Всемирного Совета Мира.

Будучи секретарём Всемирного Совета Мира, в 1952—1959 годах посетил ряд стран Европы, Ближнего Востока, побывал в Индии.

Творчество 
Выступал как прозаик, поэт-переводчик (соч. Сен-Жон Перса), драматург («Похищение сабинянок», 1941) и литературный критик.

Автор стихов, драм, романов, эссе, антиимпериалистических публицистических статей по вопросам современной политики и культуры.

Наиболее известны его разоблачительно-сатирические прозаические работы по критике диктатуры. Его политический памфлет «Метаморфоза его превосходительства» (написан 1949, опубл. 1963, рус. пер. 1969) и поэма-памфлет «Великий Бурундун-Бурунда умер» (1952) высмеивают латиноамериканских диктаторов.

Избранные произведения 
 Книги эссе
 «Чудесная жизнь книг» (1941),
 «Минерва за прялкой» (1949).

Награды 
 Кубинская премия Каса де лас Америкас (1965),
 Международная Ленинская премия «За укрепление мира между народами» (1967).

Литература 
 Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.
 Энциклопедический словарь. 2009.
 Дашкевич Ю., Поэзию ‒ людям, на улицы!, «Иностранная литература», 1966, № 10.

Ссылки 
 Jorge Zalamea Borda

Послы Колумбии в Италии
Послы Колумбии в Мексике
Эссеисты Колумбии
Министры Колумбии